Actaea (dier), geslacht van kreeftachtigen
 Actaea (plant), geslacht uit de ranonkelfamilie
Actaea (maan), maan van Salacia